Regionalliga niemiecka w piłce nożnej – regionalny system rozgrywek w piłce nożnej w Niemczech
 Regionalliga austriacka w piłce nożnej – regionalny system rozgrywek w piłce nożnej w Austrii